Hrušica (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija
 Hrušica (Jasenice, Slovenija), naselje u općini Jesenice, Slovenija
 Hrušica (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto, Slovenija